Drăgănești est le nom de plusieurs communes et villages.

Drăgănești-Olt, ville du județ d'Olt
 Drăgănești, commune du județ de Bihor
 Drăgănești, commune du județ de Galați
 Drăgănești, commune du județ de Neamț
 Drăgănești, commune du județ de Prahova
 Drăgănești-Vlașca, commune du județ de Teleorman
 Drăgănești de Vede, commune du județ de Teleorman
 Drăgănești, village de la commune d'Andrieșeni, dans le județ de Iași
 Drăgănești, village de la ville de Brezoi, dans le județ de Vâlcea
 Drăgănești, village de la commune de Golești, dans le județ de Vâlcea

Drăgănești, commune du raion de Sîngerei